

Patronyme
 Laurent Bougère, (1864-1918), est un homme politique français.
 Ferdinand Bougère, (1868-1933),  est un homme politique français, frère du précédent.

Homonymie
Homonymie de patronyme